Финал Кубка Турции по футболу 2005/2006 состоялся 3 мая 2006 года. «Бешикташ» переиграл «Фенербахче» со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2006
Турция
Матчи ФК «Фенербахче»
Матчи ФК «Бешикташ»
События 3 мая
Май 2006 года
Спорт в Турции в 2006 году
Спортивные соревнования в Измире